Ку́рциус () — немецкая фамилия.

 Курциус, Георг (1820—1885) — немецкий филолог.
 Курциус, Людвиг (1874—1954) — немецкий археолог.
 Курциус, Теодор (1857—1928) — немецкий химик-органик.
 Курциус, Эрнст (1814—1896) — археолог и историк.
 Курциус, Эрнст Роберт (1886—1956) — немецкий филолог и переводчик.